През 2006 г. се провежда 28-о състезание по снукър Открито първенство по снукър на Уелс. Турнирът се състои между 28 февруари и 5 март в The Newport Centre в Уелс и е спечелен от Стивън Лий с 9 – 4 фрейма срещу Шон Мърфи.

Резултати

Резултати от кръг 1 (9) 
Иън МакКълох – Дейв Харолд 5 – 3
Роб Милкинс – Джъд Тръмп 5 – 3
Майкъл Холт – Доминик Дейл 5 – 2
Антъни Хамилтън – Фъргъл О'Брайън 5 – 3
Марк Кинг – Джо Суейл 4 – 5
Найджъл Бонд – Liang Wenbo 0 – 5
Марко Фу – Дрю Хенри 2 – 5
Нийл Робъртсън – Марк Селби 3 – 5
Бари Хоукинс – Дейвид Рой 5 – 4
Джон Парът – Райън Дей 1 – 5
Джеймс Уаната – Рики Уолдън 5 – 4
Бари Пинчъс – Скот МакКензи 4 – 5
Дейвид Грей – Марк Дейвис 2 – 5
Алистър Картър – Alfie Burden 4 – 5
Куентин Хан – Джейми Коуп не се играе
Анди Хикс – Patrick Wallace 5 – 3

Резултати от кръг 2 (9) 
Рони О'Съливан – Иън МакКълох 1 – 5
Алан МакМанъс – Роб Милкинс 4 – 5
Кен Дохърти – Майкъл Холт 5 – 4
Пол Хънтър – Антъни Хамилтън 3 – 5
Питър Ебдън – Джо Суейл 0 – 5
Греъм Дот – Liang Wenbo 5 – 3
Стивън Лий – Дрю Хенри 5 – 2
Стивън Магуайър – Марк Селби 3 – 5
Стивън Хендри – Бари Хоукинс 3 – 5
Джими Уайт – Райън Дей 0 – 5
Джо Пери – Джейм Уатана 2 – 5
Джон Хигинс – Скот МакКензи 5 – 2
Матю Стивънс – Марк Дейвис 5 – 0
Марк Уилямс – Alfie Burden 5 – 3
Стив Дейвис – Джейми Коуп 4 – 5
Шон Мърфи – Анди Хикс 5 – 3

Основна схема 

Открито първенство по снукър на Уелс